De Rally van Finland 1977, officieel 27th 1000 Lakes Rally, was de 27ste editie van de Rally van Finland en de zevende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1977. Het was de 48ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Statistieken

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 27th 1000 Lakes Rally
 Juwra.com Rally Finland 1977

Fin
Rally van Finland